Васи́лий Ма́слов:
 Маслов, Василий Алексеевич (1911—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Маслов, Василий Иванович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Маслов, Василий Николаевич (1905—1938) — советский художник.
 Маслов, Василий Тимофеевич (1895—1979) — Герой Советского Союза.
 Маслов, Василий Фёдорович (1916—1991) — советский самбист.
 Маслов, Василий Филиппович (1922—1987) — правовед, ректор Харьковского юридического института, член-корреспондент Академии наук Украинской ССР.